Corynesporella är ett släkte av svampar. Corynesporella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Corynesporella